Juodvalkis steht für:

 Juodvalkis (Šilutė), Ort bei Rusnė in der Rajongemeinde Šilutė, Litauen
 Juodvalkis (Ukmergė), Ort bei Siesikai in der Rajongemeinde Ukmergė, Litauen
 Juodvalkis (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort